Старосольский, Владимир Акимович (1878—1942) — украинский общественно-политический деятель
 Старосольский, Игорь Владимирович (1908—1988) — украинский архитектор, сын Владимира Старосольского
 Старосольский, Юрий Владимирович (1907—1991) — украинский учёный, сын Владимира Старосольского

 Старосольская, Ульяна Владимировна (1912—2011) — украинская и американская журналистка и писательница, дочь Владимира Старосольского